Pojem Las Palmas může znamenat:

Panama 
 Las Palmas (distrikt)
 Las Palmas (Los Santos)
 Las Palmas (Veraguas)

Španělsko 
 Las Palmas de Gran Canaria aka Las Palmas
 Provincie Las Palmas
 UD Las Palmas

Externí odkazy